Мартіна Хінгіс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Хінгіс грала в парі з Коко Вандевей, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Александра Крунич і Катерина Сінякова. 

Мірза грала в парі з Барборою Стрицовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова з рахунком 1–6, 4–6.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw 

Wuhan Open
2016
2016 у китайському спорті